

Patronyme 

 Charles Corta (1805-1870), avocat et homme politique français ;
 José Maria Zaldua Corta (1949- ), membre historique, chef de l'appareil logistique de l'organisation indépendantiste ETA ;
 Renaud de Corta (1915-1979), un officier général français, compagnon de la Libération.

Hippisme 
 Meaulnes du Corta est un trotteur français.
 Reine du Corta est un trotteur français.
 Le Prix Reine du Corta est une course hippique de trot attelé se déroulant fin octobre ou début novembre sur l'hippodrome de Vincennes.

Infrastructure 
 Le pont de la Corta est un pont de Séville en Espagne.

Homonymie de patronyme